Faces signifie « Visages » en anglais britannique.

Ce terme peut désigner :

Arts et culture

Musique 
 Faces un groupe rock britannique du début des années 1970, formé en 1969. Il était composé par la majeure partie des membres du groupe The Small Faces, Ronnie Lane, Ian McLagan et Kenny Jones, et de Ron Wood et Rod Stewart en provenance du Jeff Beck Group.
 Faces est un festival des musiques du monde à Raseborg, Finlande organisé annuellement depuis 1998 dans les municipalités prédécesseurs de Raseborg (Ekenäs, Karis et Pohja).
 Faces (album), le troisième album du groupe brésilien de heavy metal Symbols.
 The Faces, le dixième album du groupe de fusion japonais Dragon Ash.

Cinéma 

Faces, un film américain de John Cassavetes, sorti en 1968.
Faces, le titre de la version DVD d'un thriller américain de Julien Magnat (2011).

Divers 
 Faces, une communauté en ligne et une liste de diffusion consacrée aux femmes.

Homonymie de titre